Eurométropole de Metz ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Métropole im Département Moselle in der Region Grand Est. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 44 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Metz.

Historische Entwicklung 
Der ursprünglich als Communauté d’agglomération Metz Métropole gegründete Verband wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in die Rechtsform einer Métropole erhoben und auf die Bezeichnung Metz Métropole umbenannt.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Metz
Gemeindeverband im Département Moselle
Gegründet 2014